

Persone
Albert Jacquard (1925-2013) – biologo, genetista e saggista francese
Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) – inventore francese dell'omonimo telaio

Altro
Giardino Jacquard, o Giardino del Lanificio Rossi – giardino all'inglese nel centro di Schio, provincia di Vicenza
Telaio Jacquard – telaio per tessitura